Guacho est un mot espagnol signifiant « vagabond », provenant sans doute du quechua wakcha, « pauvre ». Il peut désigner :

Surnom 
 Guacho, surnom du guerillero et narcotrafiquant équatorien Walter Artizala.

Toponyme 
 Lac Guacho, en Argentine ;
 Lac Guacho supérieur, en Argentine.

Œuvres 
 Guacho, film argentin de Lucas Demare (1954).

Gastronomie 
 Guacho : plat d'Amérique centrale, sorte de soupe de riz.